Reumert ist der Familienname folgender Personen:
 Athalia Reumert (1858–1952), dänische Ballerina
 Elith Reumert (1855–1934), dänische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Niels Reumert (* 1949), dänischer Maler und Grafiker
 Poul Reumert (1883–1968), dänischer Schauspieler
 Rigmor Reumert (1893–1978), dänischer Schauspieler

Reumert ist:
 Reumert (Theaterpreis) (Årets Reumert), dänischer Theaterpreis